

Geografia 
 Distretto di Leewehpea-Mahn – distretto della contea di Nimba, Liberia
 Distretto di Meinpea-Mahn – distretto della contea di Nimba, Liberia
 Distretto di Sanniqquellie-Mahn – distretto della contea di Nimba, Liberia
 Distretto di Wee-Gbehy-Mahn – distretto della contea di Nimba, Liberia
 Distretto di Yarpea-Mahn – distretto della contea di Nimba, Liberia

Persone 
 Berthold Mahn – disegnatore e illustratore francese
 Eric Mahn – cestista cileno
 Frans Mahn – ciclista su strada olandese
 Inge Mahn – scultrice tedesca
 Richard Mahn – pittore tedesco